Die Verbandsliga Mittelrhein 1957/58 war die 2. Spielzeit der Verbandsliga Mittelrhein, die von 1956 bis 1978 die höchste Spielklasse im mittelrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Niederrhein und Westfalen den Unterbau zur II. Division West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der SV Bergisch Gladbach 09 wurde Mittelrheinmeister, verblieb aber in der Liga, da er auf den Aufstieg zur II. Division West 1958/59 verzichtete. TuRa Bonn und die Amateure von SC Viktoria Köln stiegen in die Landesliga Mittelrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1958/59 die Alemannia Mariadorf und der Siegburger SV 04 auf.

Abschlusstabelle  

|}

Weblinks 
 Verbandsliga Mittelrhein 1957/58 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Mittelrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1957/58
Fußball-Verbandsliga Mittelrhein